HMS|Vanguard – nazwa jedenastu brytyjskich okrętów wojennych, oznaczająca awangardę

 - galeon z XVI w.
 - 56 działowy okręt z 1631
 - 90 działowy okręt liniowy z 1678, rozebrany w 1769.
 - 70 działowy okręt liniowy z  1748, sprzedany w 1774.
 - 4 działowy okręt zdobyty w 1780, sprzedany w 1783.
 - 74 działowy okręt liniowy z 1787, rozebrany w 1821.
 - 78 działowy okręt liniowy z  1835, przemianowany na HMS Ajax w 1867, rozebrany w 1875.
 - pancernik typu Audacious z 1869, który zatonął w kolizji z HMS Iron Duke w 1875
 - okręt liniowy typu St. Vincent z 1909, który wyleciał w powietrze w 1917
 - ostatni brytyjski okręt liniowy
 - okręt podwodny z 1992

Vanguard